Wichita é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Wichita (Kansas)
Condado de Wichita (Texas)

Desambiguações de topônimos